Daya, concezione induista della compassione

Persone
Daya, cantante statunitense
Daya Mata, religiosa statunitense

Luoghi
Daya, distretto di Taichung in Taiwan
Daya Bay, baia del mar Cinese Meridionale
Daya Nueva, comune spagnolo
Daya Vieja, comune spagnolo

Altro
Daya, film del 1998